Бруснікін — російське прізвище.

Жіноча форма — Бруснікіна.

Відомі носії 

 Бруснікін Антон Андрійович (. 1986) — російський футболіст.
 Бруснікін Дмитро Володимирович (1957-2018) — актор і режисер, сценарист, театральний педагог.
 Бруснікін Микола Юрійович (. 1961) — радянський і російський політик, управлінець, депутат Державної Думи Росії 3 скликання.

 Бруснікіна Марина Станіславівна (. 1961 ) — актриса, театральний режисер і педагог.
 Бруснікіна Ольга Олександрівна (. 1978) — російська синхроністка.

 </noinclude>